Jutrosin (plaats), plaats in Polen
 Jutrosin (gemeente), gemeente in Polen